Adam Ondra (1993-), grimpeur professionnel ;
 Anny Ondra (1902-1987), actrice tchèque.
  (né en 1957), footballeur tchèque